Голтвянский — фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 Голтвянский, Олег Николаевич — украинский военный и политический деятель.

Топоним 
 Голтвянский сельский совет (Козельщинский район) — входит в состав Козельщинского района Полтавской области Украины.
  — административно-территориальная единица Российской империи.

См. также 
 Голтва — село в составе Говтвянского сельского совета, Козельщинского района, Полтавской области Украины.